Municipio de Sioux Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sioux Valley (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Sioux Valley (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.